Озерне́ () — село в Україні, у Балаклавському районі Севастопольської міськради. Населення становить 181 осіб.

Географія 
Селом протікає річка Байдарка.

Населені пункти Балаклавського району